Liberacionismo puede referirse a:
 La Teología de la liberación, movimiento dentro de la Iglesia católica y protestante.
 El liberacionismo (Costa Rica), nombre con que se conoce a la ideología del Partido Liberación Nacional de Costa Rica.